Das Sunfeast Open 2005 war ein WTA-Tennisturnier in Kalkutta. Das Hallenhartplatzturnier der Kategorie Tier III war Teil der WTA Tour 2005 und fand vom 17. bis 25. September 2005 statt.

Das Endspiel im Einzel gewann Anastassija Myskina gegen Karolina Šprem mit 6:2 und 6:2. Im Doppelfinale besiegten Jelena Lichowzewa und Anastassija Myskina die Paarung Neha Uberoi/Shikha Uberoi mit 6:1 und 6:0.

Qualifikation 
Die Qualifikation für das Sunfeast Open 2005 fand vom 17. bis 18. September 2005 statt. Ausgespielt wurden vier Plätze für das Einzel, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2005
2005